Matamoras désigne :

 Matamoras, une ville non incorporée située dans l’Indiana ;
 Matamoras, un village situé dans l’Ohio ;
 Matamoras, un borough situé en Pennsylvanie.

Voir aussi .